

Nom 
 Malle, bagage ;
 Malle-poste, voiture de transport des dépêches ;
 Malle anglaise, malle en osier ;
 Malle automobile, voiture équipée d'une malle-arrière.

Patronyme 

 Jean-Baptiste Dureau de La Malle (1742-1807), traducteur français ;
 Adolphe Dureau de la Malle (1777-1857), historien et écrivain français ;
 Louis Malle (1932-1995), cinéaste français ;
 Vincent Malle (1944-2011), producteur français ;
 Xavier Malle (1965-), évêque de Gap et Embrun ;
 Anna Malle (1967-2006), actrice américaine ;
 Justine Malle (1974-), fille de Louis Malle, réalisatrice française ;
 Frédéric Malle (1963-), neveu de Louis Malle, créateur de parfum français.

Toponyme 

 Malle, commune belge de la province d'Anvers ;
 Château de Malle, domaine viticole français situé dans la commune de Preignac en Gironde.

Titre 

 Faut s'faire la malle (Stir crazy), comédie de Sidney Poitier (1980) ;
 L'Attaque de la malle-poste (Rawhide), film américain de Henry Hathaway (1951) ;
 La Malle au mariage, court-métrage de Max Linder (1912) ;
 La Malle de Singapour (China Seas), film américain de Tay Garnett (1935) ;
 La Malle Sanderson, album de bande dessinée de Jean-Claude Götting ;
 La Malle volante, conte de Hans Christian Andersen (1839) ;
 La Nouvelle Malle des Indes, mini-série franco-austro-germano-suisse (1982) ;
 Le Mystère de la malle n°1, recueil de reportages de Pierre Mac Orlan (1924-1934) ;
 Les Disparus de la malle-poste, roman de jeunesse d'Évelyne Brisou-Pellen (2001) ;
 Malle Babbe, peinture de genre néerlandaise de Frans Hals (v. 1633).

Autres 
 Malle sanglante de Millery, affaire criminelle française (1889).

 Malle des Indes : service, par chemins de fer et bateaux, assurant le courrier de Londres aux Indes, par Calais et Marseille.

Patronyme français